Flagel, zweephaar of zweepstaartje
Flagellum (geleedpotigen), een onderdeel van de antenne bij geleedpotigen.